StarNet  — інтернет-провайдер та оператор фіксованого зв'язку Молдови. 
 Starnet або Старнет  — інтернет-провайдер в Москві, один з перших, які надали безлімітні тарифи.